Щербаков Олександр Іванович (1960) — радянський та український футболіст, нападник.
 Щербаков Олександр Олександрович:
 Щербаков Олександр Олександрович (письменник) (1932—1994) — російський радянський письменник-фантаст і перекладач.
 Щербаков Олександр Олександрович — український військовик.
 Щербаков Олександр Сергійович (1901—1945) — радянський партійний і державний діяч.
 Щербаков Олександр Федорович (1923) — учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Щербаков